Boquete peut signifier : 

 Boquete, un district de Panama ;
 Bajo Boquete, capitale du district de Boquete, au Panama ;
 Alto Boquete, localité du district de Boquete, au Panama ;
 Vero Boquete, footballeuse espagnole.